Буслов — русская фамилия; имеет женскую форму Буслова.
 Буслов, Анатолий Ефимович (1884—1953) — депутат Учредительного собрания.
 Буслов, Антон Сергеевич (1983—2014) — российский журналист, инженер-физик, общественный деятель, колумнист, блогер.
 Буслов, Казимир Павлович (1914—1983) — белорусский советский философ.
 Буслов, Константин Викторович (род. 1970) – российский кинорежиссер.
 Буслов, Пётр Викторович (род. 1976) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.